Abbate může být:
 Opat
 mladší světský kněz v Itálii
 Janet Abbate (* 1962) – docentkou vědy, technologie a společnosti na univerzitě Virginia Tech
 Nicolò dell’Abbate – italský malíř (* 1509 nebo 1512 – † 1571)
 Abbate (příjmení)

Reference